Басино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав  Выборской волости.

География 
Расположена в 3 км к югу от волостного центра, деревни Выбор.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 39 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района